San Giovanni (česky Svatý Jan) může být:

obec v Itálii:
 San Giovanni a Piro – obec v provincii Salerno
 San Giovanni al Natisone – obec v provincii Udine
 San Giovanni Bianco – obec v provincii Bergamo
 San Giovanni d'Asso – obec v provincii Siena
 San Giovanni del Dosso – obec v provincii Mantova
 San Giovanni di Gerace – obec v provincii Reggio Calabria
 San Giovanni Gemini – obec v provincii Agrigento
 San Giovanni Ilarione – obec v provincii Verona
 San Giovanni Incarico – obec v provincii Frosinone
 San Giovanni in Croce – obec v provincii Cremona
 San Giovanni in Fiore – obec v provincii Cosenza
 San Giovanni in Galdo – obec v provincii Campobasso
 San Giovanni in Marignano – obec v provincii Rimini
 San Giovanni in Persiceto – obec v provincii Bologna
 San Giovanni la Punta – obec v provincii Catania
 San Giovanni Lipioni – obec v provincii Chieti
 San Giovanni Lupatoto – obec v provincii Verona
 San Giovanni Rotondo – obec v provincii Foggia
 San Giovanni Suergiu – obec v provincii Carbonia-Iglesias
 San Giovanni Teatino – obec v provincii Chieti
 San Giovanni Valdarno – obec v provincii Arezzo
 Sesto San Giovanni – obec v provincii Milano
 Borgo San Giovanni – obec v provincii Lodi
 Castel San Giovanni – obec v provincii Piacenza
 Fornovo San Giovanni – obec v provincii Bergamo
 Luserna San Giovanni – obec v provincii Torino
 Monte San Giovanni Campano – obec v provincii Provincie Frosinone
 Monte San Giovanni in Sabina – obec v provincii Rieti
 Motta San Giovanni – obec v provincii Reggio Calabria
 Penna San Giovanni – obec v provincii Macerata
 Rocca San Giovanni – obec v provincii Chieti
 Sale San Giovanni – obec v provincii Cuneo
 Villa San Giovanni – obec v provincii Reggio Calabria
 Villa San Giovanni in Tuscia – obec v provincii Provincie Viterbo

obec ve Francii:
 San-Giovanni-di-Moriani – obec v departementu Haute-Corse

kostely a kaple:
 San Giovanni dei Fiorentini – kostel v Římě
 San Giovanni in Oleo – kostel v Římě
 Baptisterium San Giovanni – kaple ve Florencii